Winship steht für
 Blanton Winship (1869–1947), Gouverneur von Puerto Rico  
 Charles Winship, Namensgeber des Charles Winship House, USA

Sonstiges:
 Winship Point, Landspitze von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis